Der Begriff Zerhacker bezeichnet
 eine Vorrichtung in der Elektrotechnik, siehe Zerhacker (Elektrotechnik).
 eine analoge Verschlüsselungstechnik, siehe Zerhacker (Funktechnik).
 in Norddeutschland umgangssprachlich eine (Kräuter-)Spirituose, die vorwiegend nach schwerem Essen getrunken wird, siehe Zerhacker (Spirituose)